Кайнарлы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кайнарлы (быв. Ключевое) — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Кайнарлы (быв. Водное) — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Кайнарлы (быв. Архиповка) — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.